Semmelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Semmelmann (* 1943), deutsche Historikerin
 Fritz Semmelmann (1928–2011), deutscher Fußballspieler
 Helmut Semmelmann (* 1934), deutscher Politiker (SED)
 Oskar Semmelmann (um 1895–nach 1960), deutscher Pädagoge und Historiker